Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1991
Tokyo
Sport au Japon en 1991
Tennis en janvier 1991
Tennis en février 1991